

Geografia 
 Hesse – comune francese situato nel dipartimento della Mosella nella regione della Lorena
 Hesse – toponimo inglese dell'Assia (in tedesco Hessen), uno dei sedici stati federati della Germania a sua volta derivato dagli antichi stati di Assia-Darmstadt e Assia-Kassel

Persone 
 Eva Hesse – scultrice statunitense
 Hermann Hesse – scrittore tedesco, poeta, pittore e vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 1946
 Ludwig Otto Hesse – matematico tedesco

Altri progetti